Municipio de Blythe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blythe (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Blythe (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.